Кулаковка — топоним:

Белоруссия 
 Кулаковка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кулаковка — село в Приволжском районе Астраханской области.
 Кулаковка — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Кулаковка — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Кулаковка — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Кулаковка — река в Окуловском районе Новгородской области.